Clark Kent – l'identità segreta di Superman, personaggio dei fumetti
 Clark Kent – la versione di Smallville del personaggio
 Clark Kent – disc jockey e produttore discografico statunitense